Gestaltungsrichtlinie () bezeichnet:

 Styleguide, eine Vorgabe zur Gestaltung von Medien
 eine Vorgabe zur formalen Gestaltung von Programm-Quellcode beim Programmieren:
 zur Gestaltung von Programmcode im Allgemeinen siehe Programmierrichtlinie 
 zur nachträglichen Umformatierung von Programmcode siehe Quelltextformatierung
 eine Vorgabe zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle in der EDV
 eine kommunale Verordnung bzw. Satzung („Gestaltungsrichtlinie“) auf dem Gebiet des Baurechts

Siehe auch:
 Branding